Krépin Diatta (1999), Senegalees voetballer
 Lamine Diatta (1975), Senegalees voetballer